

Toponyme 

 Dudley dans les Midlands de l'Ouest (West Midlands) en Angleterre ;
 Dudley (Tyne and Wear)
 Dudley, le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Dudley (Géorgie) ;
 Dudley dans l'État du Massachusetts ;
 Dudley (Missouri) ;
 Dudley (Caroline du Nord) ;
 Dudley (Pennsylvanie) ;
 Dudley Township (Minnesota) ;
 Dudley (Illinois).
 Parc historique d'État de Dudley Farm,  aire protégée américaine dans le comté d'Alachua, en Floride.

Patronyme 

 Une famille aristocrate anglaise des  et s :
 Edmund Dudley (vers 1462-), ministre de Henri VII d'Angleterre ;
 John Dudley,  (1501-22 août/), duc de Northumberland, fils du précédent ;
 Robert Dudley (1532-1588), fils du précédent ;
 Robert Dudley, dit de Warwick, alias Dudleo, expert naval et fils naturel du précédent ;
 Lord Guilford Dudley (1536-), fut l'époux de Lady Jane Grey, reine d'Angleterre pendant neuf jours ;
 Sir Dudley Digges (Digges Court, Barnham, Kent, -), de Chilham Castle, dans le Kent, était un membre du Parlement anglais, élu en 1614 ;
 Anne Dudley, née en 1956, musicienne britannique ;
 Caroline Louise Dudley (1862-1937), actrice américaine ;
  ;
 Tom Dudley, capitaine du navire naufragé La Mignonnette, condamné pour meurtre avec cannibalisme puis gracié ;  
 Chris Dudley, né en 1965, basketteur américain ;
 Frank Dudley (1925-2012), footballeur anglais ;
 Patricia Louise Dudley (1929-2004), zoologiste américaine ;
 Terence Dudley (1919-1988), réalisateur et scénariste britannique ;
 Underwood Dudley, né en 1937, mathématicien américain ;
 William-Harold Dudley (1890-1949), peintre britannique ;
 William Perry Dudley (1891-1965), architecte et paysagiste américain ;
 Yvette Dudley-Neuman, née en 1967, actrice canadienne.

Prénom 
 
 Dudley est le prénom du cousin de Harry Potter dans le monde des sorciers de J. K. Rowling.

Titre 

 Dudley, un  jeu vidéo.

Divers 
Dudley peut aussi désigner :
 Dudley Square et le Dudley terminaux de bus à Boston (Massachusetts) ;
 Dudley, un type de Labrador Retriever ;
 Lady Dudley, un personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
 The Dudley Boyz, une équipe de catcheurs américains.
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais